

Nom commun 
 Un balcon est un élément d'architecture consistant en une plate-forme se dégageant du mur d'un édifice.
 Dans une salle de spectacles, un balcon est une galerie qui s'étend d'une avant-scène à l'autre.
 Un balcon, rambarde métallique ou en bois, située à l'avant ou à l'arrière d'un voilier.

Patronyme 

 Andy Balcon (1988), est un chanteur britannique.
 Jill Balcon (1925-2009), est une actrice britannique.
 Michael Balcon (1896-1977), est un producteur de cinéma britannique.

Toponyme et odonyme

Manaure Balcón del Cesar est une municipalité située dans le département de Cesar.

Le Balconies Trail (« randonnée des balcons »), sentier de randonnée situé dans le comté de San Benito, en Californie.

Balcon Saint-Eustache une voie piétonne du , en France.
 Grand Balcon une voie piétonne sous verrière du , en France.
 Quai des Balcons, ancien nom d'un quai situé le long de la Seine sur l'île Saint-Louis dans le .

Divers 
 Balcon Truman, un balcon du second étage de la résidence exécutive de la Maison-Blanche.

Titre 

 
 Un balcon sur la mer est un film français réalisé par Nicole Garcia, sorti le .

Voir aussi 
 
Patronyme anglais